Боуи Тупоу (, род. 3 августа 1982, Нукуалофа, Тонга) — австралийский боксёр-профессионал тонганского происхождения, выступающий в тяжёлой весовой категории.

Биография 
Тупоу родился 3 августа 1982 года в Тонга и переехал в горы Друитт в возрасте 11 лет, затем он женился и переехал в Новый город, (Новый Южный Уэльс, Австралия). До того как стать боксером, Боуи профессионально играл в регби футбольной лиги в Австралии. В 2007 году переехал в США.

Боуи начал свою боксёрскую карьеру под руководством известного австралийского тренера Джефа Френча. На любительском ринге провёл всего один поединок который выиграл нокаутом.

Профессиональная карьера 
На профессиональном ринге Тупоу дебютировал в феврале 2006 года. В третьем поединке завоевал титул чемпиона штата Австралии, Новый Южный Уэльс.

Провёл 18 поединков и проиграл нокаутом джорнимену Деметрису Кингу.

14 мая 2011 года выиграл нокаутом американца Мануэля Кесаду. Через полгода победил по очкам Доннела Холмса (33-1)

В 2012 году провёл два поединка и проиграл нокаутом непобеждённым проспектам Малику Скотту и Брайанту Дженнингсу.

1 августа 2015 года проиграл нокаутом в 1-м раунде новозеландцу Джозефу Паркеру.

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Тонги
Боксёры Австралии
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории